Rudenskiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Mahiljoŭs voblast, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Minsk.

Trakten runt Rudenskiy Rayon består till största delen av jordbruksmark. Runt Rudenskiy Rayon är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Minsks voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll